Olympische Winterspelen 1952, de zesde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Oslo
Olympische Zomerspelen 1952, de vijftiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Helsinki